

Geografia

Francia 
 Dompierre – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Dompierre – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Dompierre – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Dompierre – ex comune ora frazione di Allamont, comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Dompierre-aux-Bois – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Dompierre-Becquincourt – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Dompierre-du-Chemin – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Dompierre-en-Morvan – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-les-Églises – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne (Nuova Aquitania)
 Dompierre-les-Ormes – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-les-Tilleuls – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-sous-Sanvignes – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-sur-Authie – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Dompierre-sur-Besbre – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Dompierre-sur-Besbre –cantone con capoluogo Dompierre-sur-Besbre
 Dompierre-sur-Chalaronne – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Dompierre-sur-Charente – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Dompierre-sur-Helpe – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Dompierre-sur-Héry – ex comune ora frazione di Beaulieu, comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-sur-Mer – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Dompierre-sur-Mont – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-sur-Nièvre – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Dompierre-sur-Veyle – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Dompierre-sur-Yon – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)

Svizzera 
 Dompierre – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)
 Dompierre, già Dompierre-le-Petit – ex comune ora frazione di Belmont-Broye, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Dompierre-le-Grand – antico nome di Carignan, frazione di Vallon, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
Dampierre – pagina di disambiguazione